Poliez puede referirse a:

 Poliez-le-Grand, localidad y antigua comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Gros-de-Vaud
 Poliez-Pittet, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Gros-de-Vaud